Ел Дијаманте Дос има више значења:

 Ел Дијаманте Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дијаманте Дос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику